Эредивизи 2017/2018 () — 62-й сезон чемпионата Нидерландов по футболу. Он начался 11 августа 2017 года и закончится 6 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули НЕК и «Гоу Эхед Иглз». Их заменили ВВВ-Венло, победитель Эрстедивизи 2016/17, и НАК Бреда, прошедший через стыковые игры.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Станом на 06.05.2018.

Результаты матчей

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Станом на 06.05.2018.

Плей-офф

За место в Лиге Европы

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Переходный турнир

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Нидерландов на soccerway

2017/2018
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Спорт в Нидерландах в 2018 году